Kazanlŭk kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Kazanlk, kommun, Stara Zagora, 
 Kazanlk, ort, Stara Zagora, Obsjtina Kazanlk, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar